Heudreville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Heudreville-sur-Eure, Normandie, Département de l'Eure, 
 Heudreville-en-Lieuvin, Normandie, Département de l'Eure,